Охотничья — топоним в России

 Охотничья — река, приток р. Большой Анюй
 Охотничья — прежнее название посёлка Станция-Охотничья в Ульяновском районе Ульяновской области.